Arzachel (album) – jedyny album studyjny brytyjskiej grupy rockowej Arzachel
 Arzachel (krater księżycowy) – stosunkowo młody księżycowy krater uderzeniowy położony w górach w południowo-centralnej części widocznego Księżyca